Tenryū fait notamment référence à :

Municipalité 
 Tenryū, un village du district de Shimoina, dans la préfecture de Nagano au Japon.

Cours d'eau 
 Tenryū, un fleuve du Japon dont le cours traverse les préfectures de Nagano, d'Aichi et de Shizuoka.

Navire 
 , une corvette de la Marine impériale japonaise lancé en 1883.
 Tenryū, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise coulé pendant la Seconde Guerre mondiale.